Felipe de Bélgica puede referirse a:

Felipe, rey de los belgas desde 2013; o
Felipe, conde de Flandes, tercer hijo de Leopoldo I de Bélgica.